een Fins rallycoureur, zie Timo Rautiainen (rallynavigator)
 een Fins metalmusicus, zie Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus